Serie A 2019/2020 (officiellt Serie A TIM av sponsorskäl) är den 88:e säsongen av Italiens högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Källor

Referenser

2019/2020
Fotbollssäsongen 2019/2020
2019 i Italien
2020 i Italien
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin